Gothmog (sin. Straszny-okrutny) – postać ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia, jeden z licznych przedstawicieli sił zła, dowódca wojsk Saurona. Pojawia się w Powrocie króla, trzecim tomie Władcy Pierścieni.

Był komendantem załogi Minas Morgul. Nic bliższego o nim nie wiadomo, nawet to czy był orkiem czy może człowiekiem. Robert Foster wysuwa przypuszczenie, że mógł on być jednym z Nazgûli.

Podczas Wojny o Pierścień uczestniczył w ataku na Minas Tirith. W trakcie bitwy na polach Pelennoru, po śmierci Wodza Nazgûli, przejął dowództwo nad wojskami Mordoru. Najprawdopodobniej poległ w tej batalii, 15 marca 3019 roku Trzeciej Ery.

Ekranizacja Petera Jacksona 
W ekranizacji powieści w reżyserii Petera Jacksona w rolę Gothmoga wcielił się Lawrence Makoare, zaś głosu użyczył mu Craig Parker. Losy tej postaci zostały znacznie rozbudowane w stosunku do literackiego pierwowzoru.

W Powrocie króla Gothmog jest oficerem bezpośrednio dowodzącym wojskami Mordoru w imieniu Wodza Nazgûli, orkiem, o bardzo zdeformowanej twarzy i ciele. Tworząca postacie firma Weta Workshop Richarda Taylora nadała mu wygląd żołdaka chorego na trąd, paraliż mięśni i słoniowaciznę, ze skarłowaciałą ręką i bezwładną nogą.

Pojawia się w większości scen batalistycznych: w Osgiliath, zarówno podczas ataku swoich podkomendnych (z jego ręki ginie Madril), jak i w trakcie próby odbicia miasta przez Faramira. Następnie kieruje szturmem sił Saurona na Minas Tirith. Gdy na polu bitwy pojawiają się Rohirrimowie, po krótkiej chwili zaskoczenia, kieruje przeciw nim swoich żołdaków. Jednak szarża Jeźdźców Rohanu roznosi ich zupełnie, a sam Gothmog zostaje ciężko ranny w wyniku stratowania.

Wersja reżyserska filmu, wydana na DVD, zawiera o kilka więcej scen z jego udziałem m.in. podczas ataku na Osgiliath i Minas Tirith oraz bitwy na polach Pelennoru, podczas której walczy z nim Éowina. Ostatecznie Gothmog ginie z rąk Gimlego i Aragorna.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
  – artykuł w Tolkien Gateway
  – artykuł w The Thain's Book. An encyclopedia of Middle-earth and Numenor
  – artykuł w Encyclopedia of Arda
 
 
 
  – zdjęcie z filmu Powrót króla

Siły zła w Śródziemiu